Ashfield Green (Mid Suffolk) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Ashfield Green (St Edmundsbury) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)